Phantom est le quatrième single de Justice.  Il est sorti au format CD et en téléchargement avec des remixes de Boys Noize et de Soulwax. La chanson contient un sample de Tenebre (thème principal) par Goblin.

Liste des pistes 
 CD (Première Sortie)
 Phantom
 Phantom Pt. II
 Phantom Pt. II (Soulwax Remix)
 Phantom Pt. II (Boys Noize Remix)

Liens externes 
 MySpace de Justice

Single musical sorti en 2007
Chanson interprétée par Justice
Single publié par Ed Banger Records